Sapho steht für:

 SAPHO-Syndrom, rheumatische Erkrankung
 Sapho (Sängerin), marokkanisch-französische Sängerin
 Sapho (Gounod), Oper (1851) von Charles Gounod
 Sapho (Massenet), Oper (1897) von Jules Massenet
 Madeleine de Scudéry (1607–1701), französische Autorin, die ebenfalls das Pseudonym Sapho verwandte
 Sapho (Gattung), eine Gattung der Prachtlibellen

Siehe auch
 Sappho (antike griechische Dichterin)
 Saffo (Begriffsklärung)
 Sappho (Begriffsklärung)